Петшиковский () — польская фамилия.
 Петшиковский, Збигнев (1934—2014) — польский боксёр.
 Петшиковский, Ян (1913—1994) — польский историк, юрист.